Джером Фридман: Фридман, Джером Айзек (род. 1930) —  американский физик.
  (род. 1939)  — американский статистик.